Shusterman ist der Familienname folgender Personen:

 Dalia Shusterman (* 1973), kanadisch-US-amerikanische Musikerin
 Mark Shusterman, israelischer Mathematiker
 Melissa Shusterman (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Naum Shusterman (1912–1976), sowjetischer Offizier
 Neal Shusterman (* 1962), US-amerikanischer Jugendbuchautor
 Richard Shusterman (* 1949), US-amerikanischer Philosoph